Тли — надсемейство насекомых.
 Тля (роман) — роман русского писателя Ивана Шевцова.